De Zevenheuvelenloop 1998 vond plaats op zondag 24 mei 1998 in Nijmegen. Het was de vijftiende editie van deze loop over 15 km. 

De wedstrijd bij de mannen werd voor de tweede maal op rij gewonnen door de Ethiopiër Worku Bikila in 42.24. Hij had op de finish een ruime voorsprong op de Keniaan Kenneth Cheruiyot. Bij de vrouwen wist de Keniaanse Tegla Loroupe de wedstrijd naar zich toe te trekken en als eerste te finishen in 50.06. Dit was haar derde overwinning in deze wedstrijd.

Bij het evenement schreven 8377 lopers zich in, waarvan er 7681 finishten.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

1998
Atletiek in 1998